

Astronomia 
 2305 King – asteroide del sistema solare

Editoria 
 King – rivista erotica italiana di fine anni sessanta, riportata in vita brevemente nella seconda metà degli anni ottanta.

Fumetti 
 King – personaggio di Diabolik
 King – personaggio dell'anime e manga Nadia - Il mistero della pietra azzurra

Geografia 
 Australia
 King – isola della Tasmania
 Canada
 King – township dell'Ontario
 Isola King – isola della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 King – città della Contea di Stokes, Carolina del Nord
 King – township della Contea di Bedford, Pennsylvania
 King – città della Contea di Lincoln, Wisconsin
 Isola King – isola dell'Alaska

Giochi 
 King – gioco di carte
 Mouscedes King – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia del Re dei Topi

Musica 
 King – gruppo musicale britannico
 King – singolo della band Satyricon
 King – album dei Belly 
 King – album di T.I.
 King – etichetta discografica giapponese
 King – etichetta discografica italiana
 King – fabbrica di strumenti musicali a fiato
 King – singolo degli Eluveitie del 2014
 King – singolo degli Years & Years del 2015
 King – album dei Fleshgod Apocalypse del 2016
 King – singolo dei Tesseract del 2018
 King – singolo dei Florence and the Machine del 2022, dall'album Dance Fever

Persone

Televisione 
 King – miniserie televisiva del 1978, diretta da Abby Mann
 King – serie d'animazione canadese del 2003
 King – serie televisiva canadese prodotta dal 2011 al 2012

Videogiochi 
 King – personaggio immaginario della serie Tekken
 King II – personaggio immaginario della serie Tekken
 The Super Spy#King – nome del boss finale nel videogioco arcade The Super Spy (l'organizzazione terroristica di cui è leader si chiama Zolde King)
 King – azienda produttrice di videogiochi

Pagine correlate 
The King
Kings
King Records